

Cinema 
Trouble Man – film

Musica 
Trouble Man – album
Trouble Man – singolo